Мурачуев — дагестанская (лакская) фамилия. Наиболее известные представители:
 Мурачуев, Халид Рашидович — лейтенант, Герой России.
 Мурачуев, Ахмед Махмудович — врач-хирург, Заслуженный врач РФ.
 Мурачуев, Магомед Махмудович — депутат Верховного Совета РСФСР, Заслуженный зоотехник РФ.
 Мурачуев, Ширвани Шамилович — сержант, кавалер ордена Мужества.